Geografia: Becket (Massachusetts), localitat estatunidenca
 Cinema: Becket (pel·lícula), coproducció britànico-estatunidenca dirigida per Peter Glenville i estrenada el 1964
 Teatre: Becket, una obra amb text de Jean Anouilh
 Biografies:
 Thomas Becket, eclesiàstic anglès (1118 - 1170)
 Welton Becket, arquitecte estatunidenc (1902 - 1969)